Second Division w sezonie 1896/1897

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii